Fortunio kan syfta på:

 Fortunio (opera) – en opera från 1907 av André Messager
 Fortunio (roman) – en roman från 1838 av Théophile Gautier
 Fortunio (tidskrift) – en tidskrift grundad av Marcel Pagnol